Mỹ Bình (An Giang)
 Mỹ Bình (Tân Trụ, Long An)
 Mỹ Bình (Đức Huệ, Long An)
 Mỹ Bình (Ninh Thuận)
 Mỹ Bình (Sóc Trăng)